Rajd Włoch 2015 (12. Rally Italia Sardegna) – kolejna, 12 edycja rajdu samochodowego Rajd Włoch rozgrywanego we Włoszech. Rozgrywany był od 11 do 14 czerwca 2015 roku. Była to szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Składał się z 23 odcinków specjalnych (OS).

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS23

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 6 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Źródło
Oficjalna strona Rajdu Włoch

Przypisy 

2015
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 we Włoszech